Olof Thulin kan syfta på:

* Olof Thulin (1827–1909), svensk präst
 Olof Thulin (1897–1983), svensk jurist
 Olof Thulin (1906–1992), svensk präst